Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Grand Prix Hassan II 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený bahamsko-slovenský pár Julian Knowle a Filip Polášek, jehož členové nestartovali společně. Polášek se rozhodl turnaje nezúčastnit. Knowleho spoluhráčem se stal německý hráč Christopher Kas, s nímž odešel poražen v úvodním kole od páru Bednarek a Dlouhý.

Roli favoritů potvrdila nejvýše nasazená nizozemsko-rumunská dvojice Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, když ve finále přehrála polsko-český pár Tomasz Bednarek a Lukáš Dlouhý po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2.

Rojer s Tecăuem získali na okruhu ATP Tour druhý společný titul i druhý v probíhající sezóně. Pro Nizozemce to byla celkově jedenáctá kariérní trofej, zatímco rumunský tenista si na okruhu připsal osmnáctý turnajový vavřín.

Nasazení párů 
  'Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (vítězové)
  Jamie Murray /  John Peers (semifinále)
  Colin Fleming /  Jonathan Marray (čtvrtfinále)
  Oliver Marach /  Florin Mergea (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Grand Prix Hassan II
Sport v Maroku v roce 2014
ATP World Tour 2014